Personen mit dem Familiennamen Genter:

 Steven Genter (* 1951), ein US-amerikanischer Schwimmer
 Julie Anne Genter (* 1979), Neuseelands Frauenministerin (Green Party)